Aragarças (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Aragarças (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás